Kasimirkirche steht für nach dem heiligen Kasimir benannte Kirchen in:

Deutschland 
 St. Kasimir (Seelenberg) in Schmitten

Litauen 
 St.-Kasimir-Kirche (Kaunas)
 St.-Kasimir-Kirche (Alytus)
 St.-Kasimir-Kirche (Kaunas)
Vilnius
 St. Kasimir (Vilnius)
 Kasimir-Kapelle in St. Stanislaus (Vilnius)
 St. Kasimir (Naujoji Vilnia)

Polen 
 Kasimirkirche (Krakau-Altstadt)
 St. Kasimir (Posen)
 Kasimirkirche (Warschau)

Liste (Kirchen nach Patrozinium)